Guzki peut désigner en Pologne :
 Guzki, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Guzki, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie